Kernwaffentest in Nordkorea 2016 steht für:

 Kernwaffentest in Nordkorea am 6. Januar 2016
 Kernwaffentest in Nordkorea am 9. September 2016